Ямадэра — имя собственное; распространено в виде фамилий:
 Ямадэра, Коити (род. 1961) — японский сэйю.

Другое:
 Ямадэра (1880—1962) — горный храм в Японии.